Emació (fill de Titonos), rei d'Etiòpia, fill de Titonos i d'Eos.
 Emació (bandit), bandit macedoni. Fou mort per Heracles.